Mayerhof ist der Name folgender Orte:

 Mayerhof (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Mayerhof (Grünkraut), Ortsteil der Gemeinde Grünkraut, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mayerhof (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mayerhof (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mayerhof (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Mayerhof (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mayerhof (Gemeinde Purgstall), Ort bei Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Mayerhof (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Mayerhof (Gemeinde Thalgau), Weiler in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Mayerhof (Gemeinde Gleinstätten), Katastralgemeinde von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Mayerhof (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Reinberg, Gemeinde Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Mayerhof (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch:
 Maierhof
 Mairhof
 Mayerhofen
 Mayrhof (Begriffsklärung)
 Meierhof (Begriffsklärung)
 Meyerhof